Змагання з фехтування на рапірах у командній першості серед чоловіків на Чемпіонаті світу з фехтування пройшли 12 серпня 2013 року.

Медалісти

Жеребкування

Фінали

Верхня половина

Нижня половина

Поєдинки за місця

5–8 місця

9–16 місця

13–16 місця

Фінальна позиція

Посилання 
 Група
 Група 1–8
 Група 3–4
 Група 5–8
 Група 7–8
 Група 9–16
 Група 11–12
 Група 13–16
 Група 15–16

Чемпіонат світу з фехтування 2013